Juan de Anchieta ist der Name folgender Personen:

* Juan de Anchieta (Komponist) (1462–1523), spanischer Komponist
 Juan de Anchieta (Bildhauer) (1540–1588), spanischer Bildhauer